Gaćice, donje rublje
 Gaćice (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez, BiH

Vidi i:
 Gačice, gradsko naselje Ivanca